CCP puede referirse a:
 Partido Comunista de China (Chinese Communist Party).
 Confederación Campesina del Perú.
 Cuerpos cetónicos plasmáticos.
 Crowd Control Productions (CCP Games).
 Compression Control Protocol.
 Club Cerro Porteño.
 CAN Calibration Protocol.
 Centro para la fotografía creativa (Center for Creative Photography) en la Universidad de Arizona.
 Comisión de coordinación pedagógica.
 Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Limitada (CCP - Cooperativa Control Pisquero).
 Aeropuerto Internacional Carriel Sur, aeropuerto con el código IATA CCP.